Настасовка (), село, 
Надеждинский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320684506. Население по переписи 2001 г. составляет 164 (82/82 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Настасовка находится на левом берегу реки Бритай.
Примыкает к селу Надеждино.

История 
 1850 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района